Пауль Рейнхольдович Вейгель (Paul Veigel) (12.01.1921 — 21.01.2004) — главный инженер завода ЖБИ треста «Таллинстрой», лауреат Ленинской премии (1961).

Окончил Высшее техническое училище Таллина (1940). В 1941—1945 гг. служил в Советской Армии. С 1945 г. работал в строительных организациях. С 1956 г. главный инженер завода железобетонных изделий треста «Таллинстрой». С 1970 г. главный инженер Таллинского домостроительного комбината. Ленинская премия 1961 года — за разработку и внедрение в производство новой технологии натяжений арматуры (с помощью электронагрева) предварительно напряжённых ЖБК для промышленного и гражданского строительств. Государственная премия Эстонской ССР 1972 г.

Источники 
 Вийдинг, Бернхард. Лауреат Ленинской премии Пауль Вейгель : [Гл. инженер Таллин, домостроит. комб.]. — Веч. Таллин, 1982, 22 апр.
 Viiding, Bernhard. Lenini preemia laureaat Paul Veigel : [Talünna Majaehituskomb. peainsener]. — Ohtuleht, 1982, 22. apr.
 Viiding, B. Paul Veigeli protsendid. [Tallinna Ehitustrusti Raudbetoontoodete Tehase peainsener, Lenini preemia laureaat]. Rahva Hääl, 1962, 1. jaan.

Персоналии:Таллин
Инженеры СССР